Туризм в Лаосе — доходная сфера экономики страны, основанная на использовании рекреационных ресурсов. По официальным данным, в 2009 году страну посетили чуть более двух миллионов туристов, они оставили в Лаосе 268 миллионов долларов. Территория Лаоса покрыта густыми лесами, ландшафт состоит из невысоких холмов и гор, самая большая вершина Пхубья высотой 2817 м. Река Меконг течёт по границе Лаоса с Таиландом и Мьянмой, границу с Вьетнамом разделяют горы Чыонгшон.

Тропический климат характеризуется делением года на два сезона — летний дождливый период муссонов с мая по ноябрь, и зимний сухой период с декабря по апрель.

Крупных городов в Лаосе нет, кроме столицы Вьентьян сравнительно большими городами являются Луангпхабанг (50 тыс.), Кейсон Фомвихан (до 2005 года — Саваннакхет) (70 тыс.) и Паксе (90 тыс.). 6 миллионов жителей Лаоса распределены неравномерно. Значительная часть населения сосредоточена вдоль реки Меконг, и, в частности, около столицы. Горные районы на востоке мало заселены.

В городах проживает менее трети населения. В целом во Вьентьяне и окрестностях проживает около 600 000 человек.

С 1993 года правительство определило охранные природные зоны, составляющие 21 % страны (NBCA), которые предполагается преобразовать в национальные парки. После завершения программы эти парки обещают быть наиболее интересными и представительными парками в Юго-Восточной Азии.

«Лаос» переводится с древнетайского языка как «королевство миллиона слонов». Богатая буддийская культура, водопады и пещеры делают страну привлекательным объектом для туризма.

Статистика туристической отрасли Лаоса

Въездной туризм по странам 

Со 2 декабря 2017 года между Россией и Лаосом действует безвизовый режим, позволяющий владельцам заграничных паспортов въезжать, выезжать, следовать транзитом, а также непрерывно пребывать на территории государств сроком до 30 дней без виз при условии, что такое пребывание не имеет целью осуществление трудовой деятельности, учебу или постоянное проживание.

Примечания

Ссылки 

 Laos Cultural Profile (Ministry of Information and Culture/Visiting Arts)
 The official Laos Tourism Authority site